Stati Uniti d'America
 Woodland Hills – sobborgo di Los Angeles, California
 Woodland Hills – città della Contea di Jefferson, Kentucky
 Woodland Hills – città della Contea di Utah, Utah
 Woodland Hills – census-designated place (CDP) nello stato del Nebraska, nella contea di Otoe.